Lohrengel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Lennartz-Lohrengel (* 1965), deutsche Marathon-, Ultramarathon- und Bergläuferin
 Erwin Lohrengel (1908–1959), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Felix Lohrengel (* 1982), deutscher Schauspieler
 Fritz Lohrengel, deutscher Fußballspieler
 Manfred Lohrengel (1937–2006), deutscher Bildhauer